Die Eishockey-Oberliga der Saison 1989/90 wurde in Form einer Gruppe Süd mit 14 Teilnehmern und einer Gruppe Nord mit 10 Teilnehmern durchgeführt. Meister der Oberliga wurde der EV Ravensburg, der sich im Finale mit 2:0 Siegen gegen den Gewinner der Nordgruppe, den Grefrather EC, durchsetzte.

Modus 
In der Gruppe Nord wurde die Vorrunde als Doppelrunde und in der Gruppe Süd als Einfachrunde durchgeführt.

Aus der Gruppe Süd nahmen nach der Vorrunde die besten acht Mannschaften an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1990/91, während die anderen Mannschaften an der Qualifikationsrunde mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd und Süd-West teilnahmen. Der fünftplatzierte aus der Gruppe Nord – REV Bremerhaven – verzichtete auf die Teilnahme an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1990/91, so dass neben den Mannschaften auf Platz 1 bis 4 noch der sechstplatzierte an dieser teilnahm. Die weiteren Mannschaften spielten mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Mitte, West und Nord die Qualifikationsrunde aus.

Oberliga Nord

Hauptrunde 
Die Oberliga Nord wurde als Doppelrunde ausgespielt. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 sowie auf Platz 6 (aufgrund des Verzichts des REV Bremerhaven) nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord teil – die weiteren an der Qualifikationsrunde.

Qualifikationsrunde 

Damit stiegen der GSC Moers und der EC Diez-Limburg in die Oberliga Nord auf.

Oberliga Süd

Vorrunde 

Die Mannschaften auf den Plätze 1–8 der Vorrunde nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1990/91 und die weiteren Mannschaften an der Qualifikationsrunde mit den Mannschaften aus der Regionalliga Süd und Süd-West teil.

Qualifikationsrunde

Gruppe A

Gruppe B 

Der VfL Waldkraiburg schaffte damit den direkten Aufstieg aus der Regional- in die Oberliga.

Play-downs 
Aufgrund der Aufstockung der Oberliga auf 16 Mannschaften gab es Entscheidungsspiele zwischen den beiden Viertplatzierten der beiden Gruppen. Dabei setzte sich der Deggendorfer EC mit zwei Siegen durch.

 EHC Straubing – Deggendorfer EC 3:7
 Deggendorfer EC – EHC Straubing 9:3

Finale 
Die Finalserie um die Oberligameisterschaft wurde zwischen den Staffelsiegern der Nord- und Südgruppe in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Dabei setzte sich der EV Ravensburg mit zwei Siegen durch und gewann damit den Meistertitel der Oberliga.

 EV Ravensburg – Grefrather EC 9:3
 Grefrather EC – EV Ravensburg 4:7

Weblinks

Einzelnachweise 

1989
Oberliga 1990